Deux musées en l'honneur du couturier Yves Saint Laurent sont inaugurés en 2017 :
 Le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech
 Le Musée Yves Saint Laurent de Paris